Турнир по пляжному волейболу летней Универсиаде 2011 прошёл 13 по 19 августа 2011 года в Шэньчжэне Китай. В соревнованиях приняли участие 32 мужских и 32 женских команд, которые разыграли два комплекта наград.

Таблица медалей

Медалисты

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Основная сетка 

Основной турнир проходил 15-18 августа. Команды играли до двух поражений. В результате, после 3-х игровых дней определились 4 пары полуфиналистов.

Финальное положение команд

Женщины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Основная сетка 

Основной турнир проходил 16-19 августа. Команды играли до двух поражений. В результате, после 3-х игровых дней определились 4 пары полуфиналистов.

Финальное положение команд

Ссылка 
 Турнир по пляжному волейболу на сайте Универсиады 2011 

2011 год в пляжном волейболе
Летняя Универсиада 2011
Пляжный волейбол в Китае
Пляжный волейбол на летних Универсиадах